Jellinek es un apellido que puede referirse a:

 Emil Jellinek, empresario austriaco.
 Mercedes Jellinek, hija del anterior, a quien se debe la marca Mercedes-Benz.
 Georg Jellinek, jurista alemán.